Dondé ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Dondé (* 1950), italienischer Maler
 Jean Carlos Dondé (* 1983),  brasilianischer Fußballspieler